История одного убийства — название ряда литературных произведений.

 История одного убийства — рассказ Александра Грина.
 История одного убийства — сборник рассказов Александра Грина.